Alan Yarrow – banchiere
 Alfred Fernandez Yarrow – industriale
 Peter Yarrow – cantante e chitarrista